Eggebrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Eggebrecht (1935–2004), deutscher Ägyptologe
 Axel Eggebrecht (1899–1991), deutscher Journalist, Schriftsteller und Drehbuchautor
 Eva Eggebrecht (1933–2021), deutsche Archäologin
 Fritz Eggebrecht (1883–nach 1911), deutscher Ruderer
 Hans Heinrich Eggebrecht (1919–1999), deutscher Musikwissenschaftler
 Harald Eggebrecht (* 1946), deutscher Musikjournalist und Kritiker
 Heinz Eggebrecht (1916–1994), deutscher Oberst im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR
 Heinrich Eggebrecht (1897–1958), deutscher Saatgutforscher
 Julian Eggebrecht, deutscher Computerspieleproduzent
 Jürgen Eggebrecht (1898–1982), deutscher Schriftsteller
 Peter Eggebrecht (1680–1738), Fayencetöpfer in der Dresdener Fayencemanufaktur
 Renate Eggebrecht (* 1944), deutsche Violinistin und Produzentin
 Siegfried Eggebrecht (1886–1984), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe